Sears, Roebuck and Company Department Store bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Sears, Roebuck and Company Department Store (District of Columbia), ID-Nr. 96000061
 Sears, Roebuck and Company Department Store (Florida), ID-Nr. 84003903

Siehe auch:
 Sears Roebuck and Company Mail Order Store, Massachusetts, ID-Nr. 90001992